Als HMS Warrior bezeichnet die Royal Navy

 HMS Warrior (1781), ein Linienschiff dritter Klasse, Stapellauf 1781, Abbruch 1857. 
 HMS Warrior (1860), ein stahlgepanzertes Schlachtschiff.
 HMS Warrior (1905), ein Panzerkreuzer.
 HMS Warrior (R31), einen leichter Flugzeugträger der Colossus-Klasse (1943)
 HMS Warrior, das Hauptquartier der britischen Royal_Navy#Organisation in Northwood bei London.